Шуме могу бити:

 Шума, веће подручје под дрвећем, множина су шуме

Насеља

Србија 

 Шуме (Ивањица), насеље у општини Ивањица
 Шуме (Топола), насеље у општини Топола

Црна Гора 

 Шуме (Даниловград), насеље у општини Даниловград